Rosa 'Negresco' — сорт роз из класса Плетистые крупноцветковые розы.

Регистрационное название 'MEIgrappo'.

Патент в США № PP 18,564, от 4 марта 2006 года.

Биологическое описание 
Высота растения 245—365 см.

Побеги жёсткие, прочные.

Листва тёмно-зелёная, полуглянцевая.

Цветки диаметром 11 см, киноварно-красные, старинной формы.

Лепестков 38.

Цветки появляются по одному или в небольших группах. Цветение непрерывное. Лепестки по окончании цветения опадают.

Аромат мягкий, яблочный.

В культуре 
Зоны морозостойкости (USDA-зоны): от 5b (−23.3 °C… −26.1 °C) до более тёплых.

Увядшие цветы рекомендуется удалять для улучшения последующего цветения. Побеги старше трёх лет вырезают во время весенней формирующей обрезки.

Болезни и вредители 

Сорт имеет хорошую устойчивость к чёрной пятнистости.

Происхождение 
По данным сайта HelpMeFind.com.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Rosa 'Negresco' на сайте HelpMeFind.com — фотографии

Negresco